Black Christmas (Un Natale rosso sangue) (Black Christmas) – film del 1974 diretto da Bob Clark
 Black Christmas - Un Natale rosso sangue (Black Christmas) – film del 2006, remake del film del 1974, diretto da Glen Morgan
 Black Christmas – film del 2019 diretto da Sophia Takal